Katarzyna Kowalska (atlete), Poolse atlete, o.a. deelneemster aan de Olympische spelen van 2008 en 2012
 Katarzyna Kowalska, artiestennaam Kasia Kowalska, Poolse zangeres, deelneemster aan Eurovisie songfestival 1996